Geografie:
 Athabasca (berg), een berg in de Canadese provincie Alberta
 Athabasca (gletsjer), een gletsjer in Alberta
 Athabasca (plaats), een plaats in Alberta
 Athabasca (rivier), een rivier in Alberta
 Athabascawaterval, een waterval in het nationaal park Jasper in Alberta
 Athabascameer, een meer in Canada

Overige:
 Athabasca (boek), een boek geschreven door Alistair MacLean
 Athabasca Universiteit, een universiteit in Canada